{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (86501) - || 2000 DR35 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86502) - || 2000 DO38 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86503) - || 2000 DQ39 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86504) - || 2000 DG41 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86505) - || 2000 DS42 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86506) - || 2000 DR43 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86507) - || 2000 DQ44 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86508) - || 2000 DU44 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86509) - || 2000 DJ47 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86510) - || 2000 DE53 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86511) - || 2000 DB54 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86512) - || 2000 DN58 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86513) - || 2000 DU61 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86514) - || 2000 DW63 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86515) - || 2000 DY64 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86516) - || 2000 DT67 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86517) - || 2000 DC68 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86518) - || 2000 DL68 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86519) - || 2000 DM68 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86520) - || 2000 DH69 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86521) - || 2000 DP69 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86522) - || 2000 DA73 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86523) - || 2000 DC74 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86524) - || 2000 DK74 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86525) - || 2000 DD76 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86526) - || 2000 DG76 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86527) - || 2000 DH76 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86528) - || 2000 DC78 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86529) - || 2000 DN79 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86530) - || 2000 DA80 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86531) - || 2000 DU81 || 28 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86532) - || 2000 DO86 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86533) - || 2000 DQ98 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86534) - || 2000 DT98 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86535) - || 2000 DK99 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86536) - || 2000 DN100 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86537) - || 2000 DQ102 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86538) - || 2000 DR102 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86539) - || 2000 DQ103 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86540) - || 2000 DQ104 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86541) - || 2000 DJ105 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86542) - || 2000 DO105 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86543) - || 2000 DR106 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86544) - || 2000 DX106 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86545) - || 2000 DC109 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86546) - || 2000 DW111 || 29 februari 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86547) - || 2000 DS115 || 28 februari 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86548) - || 2000 DZ115 || 27 februari 2000 || Catalina || CSS
|-
| (86549) - || 2000 EG || 2 maart 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (86550) - || 2000 EA3 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86551) Seth || 2000 EE4 || 4 maart 2000 || Lake Tekapo || N. Brady
|-
| (86552) - || 2000 EY6 || 2 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86553) - || 2000 ER8 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86554) - || 2000 EH9 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86555) - || 2000 EB12 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86556) - || 2000 EN12 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86557) - || 2000 EC16 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86558) - || 2000 EQ16 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86559) - || 2000 EZ18 || 13 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86560) - || 2000 EQ19 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86561) - || 2000 EM25 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86562) - || 2000 EP25 || 8 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86563) - || 2000 EP28 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86564) - || 2000 EU28 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86565) - || 2000 EW30 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86566) - || 2000 EY31 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86567) - || 2000 EB32 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86568) - || 2000 EU32 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86569) - || 2000 EN36 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86570) - || 2000 EH38 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86571) - || 2000 EU38 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86572) - || 2000 ET39 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86573) - || 2000 EB42 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86574) - || 2000 EY42 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86575) - || 2000 EF43 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86576) - || 2000 EZ45 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86577) - || 2000 EJ46 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86578) - || 2000 EE48 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86579) - || 2000 ER48 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86580) - || 2000 EV48 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86581) - || 2000 EW54 || 10 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86582) - || 2000 ED56 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86583) - || 2000 EJ57 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86584) - || 2000 ES57 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86585) - || 2000 EX57 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86586) - || 2000 EQ58 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86587) - || 2000 ES60 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86588) - || 2000 EG61 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86589) - || 2000 EP62 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86590) - || 2000 EQ62 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86591) - || 2000 EP63 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86592) - || 2000 EW64 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86593) - || 2000 EX64 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86594) - || 2000 EH65 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86595) - || 2000 EW65 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86596) - || 2000 EO67 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86597) - || 2000 EG68 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86598) - || 2000 EQ69 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86599) - || 2000 EM70 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86600) - || 2000 EW74 || 11 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten